Who's That Girl  – film commedia del 1987 diretto da James Foley e interpretato da Madonna.
 Who's That Girl  – singolo del 1987 interpretato da Madonna.
 Who's That Girl  – album che contiene la colonna sonora dell'omonimo film.
 Who's That Girl?  – singolo del 1983 eseguito dagli Eurythmics.
 Who's That Girl?  – singolo del 2001 cantato dalla rapper Eve, inserito nell'album Scorpion.